Wrecked puede referirse a:
Wrecked (Buffy the Vampire Slayer), un episodio de 2001 de la serie estadounidense Buffy the Vampire Slayer; 
Wrecked (película), a una película de suspense de 2011 dirigida por Michael Greenspan; o
Wrecked (álbum), un álbum de 1996 de Raymond Watts.
Wrecked, serie de televisión estadounidense.